Chase Championships 1997 - tenisowy turniej z cyklu Chase Championships, zamykający zawodowy sezon rozgrywek kobiecych, w 1997 roku został rozegrany w dniach 17 listopada - 23 listopada w Nowym Jorku.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona turnieju
 Wyniki turnieju na oficjalnej stronie ITF

1997 w tenisie ziemnym
1997
1997 w Stanach Zjednoczonych